Ива́н Исто́мин:
 Истомин, Иван Андреевич (1769—1823) — секретарь эстляндской казенной палаты.
 Истомин, Иван Григорьевич (1917—1988) — ненецкий и коми писатель.